Чемпионат Казахстана по шахматам 2021 прошло в столице Казахстана Нур-Султане с 1 по 10 декабря по эгидой КФШ.

Регламент 
Турнир проводится по круговой системе в 11 туров.

 Категория: 7-я (средний рейтинг: 2408);
 Место проведения: Проспект Мангилик ел 55/22, блок С 4.3 Нур-Султан, Казахстан;
 Дата проведения: 1 — 11 декабря 2021 года;
 Контроль времени: 1 час 30 минут на 40 ходов, затем 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд за каждый сделанный ход начиная с первого.
 Участник без справки отрицательного ПЦР теста, срок действия которой на 1 декабря 2021 г. должен составлять не более 3 суток, не будет допущен к соревнованиям.

Критерии распределения мест при равенстве очков (за исключением 1-го места):
 Коэффициент Бергера;
 Личная встреча;
 Количество побед.

При дележе 1-го места участниками был бы проведён тай-брейк из двух партий «Рапид» (контроль времени: 15 минут на партию с добавлением 10 секунд на ход). В случае ничьи будет проведён ещё тай-брейк из двух партий «Блиц»  (контроль времени: 3 минуты на партию с добавлением 2 секунд на ход) с возможным армагеддоном.

 Призы: участники, занявшие 1—3 места, награждаются медалями и дипломами.

Участники 
В турнире принимало участие 12 финалистов.

Таблица

Примечания

Ссылки 
  

Чемпионаты Казахстана по шахматам
2021 год в шахматах